Sapucai o sapucay (en guaraní sapukái) puede hacer referencia a:

Sapucai o sapucay, grito característico del chamamé.
Sapucai, localidad del departamento de Paraguarí (Paraguay).
Sapucay, comparsa del carnaval de Corrientes (Argentina).
Zanella Sapucai 125, motocicleta fabricada por la empresa argentina Zanella entre 1975 y 1977.

Otros 
Sapucaí